Лаймстоун (округ, Алабама)
Лаймстоун (округ, Техас)